Place (skała)
 Place (Skarżysko-Kamienna)
 Place (Reddit)
 Place w Katowicach